Mistrzostwa Świata w Zapasach 2010 odbyły się w dniach od 6 do 12 września 2010 w stolicy Rosji, Moskwie.

Reprezentacja Polski

kobiety 
 styl wolny
 Iwona Matkowska (Argos Żary) – 5. (48 kg)
 Roksana Zasina (ZTA Zgierz) – 5. (51 kg)
 Sylwia Bileńska (Unia Racibórz) – 10. (55 kg)
 Monika Michalik (Orlęta Trzciel) – 26. (63 kg)

mężczyźni 
 styl klasyczny
 Dawid Ersetic (Unia Racibórz) – 8. (55 kg)
 Dawid Kareciński (Pogoń Ruda Śląska) – 16. (60 kg)
 Tomasz Świerk (Śląsk Wrocław) – 25. (66 kg)
 Julian Kwit (Śląsk Wrocław) – 30. (74 kg)
 Damian Janikowski (Śląsk Wrocław) – 5. (84 kg)
 Przemysław Malinowski (AZS AWF Warszawa) – 12. (96 kg)
 Łukasz Banak (Śląsk Wrocław) – 9. (120 kg)
 styl wolny
 Adrian Hajduk (Slavia Ruda Śląska) – 26. (60 kg)
 Krystian Brzozowski (Górnik Łęczna) – 5. (74 kg)
 Maciej Balawender (Grunwald Poznań) – 7. (84 kg)
 Radosław Baran (Grunwald Poznań) – 13. (96 kg)
 Bartłomiej Bartnicki (Górnik Łęczna) – 21. (120 kg)

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Styl wolny 

 Aleksiej Krupniakow z Kirgistanu, który zajął trzecie miejsce w wadze 96 kg, został zdyskwalifikowany za doping.

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Bibliografia 
 
 

2010 w zapasach
Mistrzostwa świata w zapasach
Zawody sportowe w Moskwie
2010 w Rosji